Гімн Сеути, Іспанія опублікований в Офіційному Бюлетені Держави (Boletín Oficial del Estado) номер 67, 14 березня 1995 року.

Текст 
Salud, noble ciudad,
salud y honor.
Traemos para ti
rimas de paz y amor.

Ceuta, mi ciudad querida,
la siempre noble y leal,
cuantos a tus playas llegan
Encuentran aquí su hogar.

Avanzada en el Estrecho,
puente al África tendido,
no existe región de España
que, en ti, no forme tu nido.

Eres la madre de todos;
triste y doliente en la guerra
y en la paz acogedora
como la nativa tierra.

Yo te canto, Ceuta amada.
Canto tu sol, tu alegría.
Canto tu gloriosa historia.
Canto, en ti, la Patria mía.

Y el grito de ¡Viva Ceuta!
suena en mi alma
cual eco fuerte
de un ¡Viva España!.

Salud, noble ciudad,
salud y honor.
El himno es para ti
canto de paz y amor.

Посилання 
 сайт міста
 текст на сайті webkind

    

Національні символи Іспанії
Іспанія
Сеута